Nur al-Din Arslan Shah I, atabeg zengita (1193-1211)
 Nur al-Din Arslan Shah II, atabeg zengita (1218-1219)